Кри́стофер Дже́ффри Ри́чардс (; род. 28 марта 2000, Бирмингем, Алабама, США) — американский футболист, защитник английского клуба «Кристал Пэлас» и сборной США.

Клубная карьера 
Ричардс — воспитанник клуба «Даллас». Летом 2018 года его заметили скауты немецкой «Баварии» и пригласили в команду. Для получения игровой практики Крис начал выступать за дублирующий состав.

20 июня 2020 года дебютировал в основном составе «Баварии» в матче немецкой Бундеслиги против «Фрайбурга», выйдя на замену Хави Мартинесу.

1 февраля 2021 года перешёл в «Хоффенхайм» на правах аренды.

28 июля 2022 года подписал контракт с английским клубом «Кристал Пэлас». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Стоимость футболиста составила 20 миллионов евро, из которых 35% получит «Даллас».

Карьера в сборной 
В 2018 году в составе молодёжной сборной США Ричардс выиграл молодёжный чемпионат КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Мексики и Гондураса.

3 ноября 2020 года Ледесма был впервые вызван в сборную США — на товарищеские матчи со сборными Уэльса 12 ноября и Панамы 16 ноября. В матче с панамцами дебютировал за звёздно-полосатую дружину, выйдя на замену на 80-й минуте вместо Мэтта Миазги.

Достижения

Командные 
«Бавария»
 Чемпион Германии (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2020, 2021
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2020

США (до 20 лет)
 Молодёжный чемпионат КОНКАКАФ: 2018

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»